Albert-Einstein-Schule, je nach Schultyp auch Albert-Einstein-Gymnasium oder Einstein-Gymnasium, nennen sich zahlreiche nach dem Physiker Albert Einstein (1879–1955) benannte Schulen.

Bekannte Albert-Einstein-Schulen 
 Einstein-Gymnasium Angermünde (Benennung mit brieflicher Zustimmung durch Einstein vom 14. April 1950)
 Albert-Einstein-Gymnasium (Berlin) (Benennung mit brieflicher Zustimmung durch Einstein von 1954)
 Albert-Einstein-Gymnasium in Böblingen
 Albert-Einstein-Schule Bochum (1967 benannt, 2010 abgegangen)
 Albert-Einstein-Gymnasium (Buchholz) in Buchholz in der Nordheide
 Albert-Einstein-Grundschule in Caputh
 Albert-Einstein-Grundschule in Chemnitz
 Albert-Einstein-Gymnasium Duisburg in Rumeln-Kaldenhausen
 Albert-Einstein-Gymnasium in Düsseldorf, 2016 gegründet
 Albert-Einstein-Gymnasium in Erfurt, 2005 aufgelöst
 Albert-Einstein-Realschule in Essen
 Albert-Einstein-Gymnasium (Frankenthal) (um 1970 benannt)
 Albert-Einstein-Gymnasium Hameln (1978 benannt)
 Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst (gegründet 1966, 1973 umbenannt)
 Albert-Einstein-Schule Laatzen, 1975 gegründete Kooperative Gesamtschule (KGS) in Laatzen
 Albert-Einstein-Gymnasium in Magdeburg
 Albert-Einstein-Schule Maintal (Bischofsheim)
 Albert-Einstein-Gymnasium München (am 26. November 1965 durch Kultusministerium verliehen, Albert Einstein war dort Schüler)
 Albert-Einstein-Gymnasium (Neubrandenburg)
 Einstein-Gymnasium Neuenhagen
 Einstein-Gymnasium Potsdam
 Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg
 Albert-Einstein-Gymnasium Reutlingen
 Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück
 Albert-Einstein-Gymnasium in Sankt Augustin
 Albert-Einstein-Schule (Schwalbach am Taunus) Sekundarschule in Schwalbach am Taunus im Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Albert-Einstein-Gymnasium (Ulm-Wiblingen) (2005 umbenannt)
 Albert-Einstein-Gymnasium in Völklingen
 Realgymnasium Meran „Albert Einstein“

 
Einstein